Serie B bezeichnet:
 die zweithöchste italienische Fußballspielklasse, siehe Serie B
 die zweithöchste italienische Eishockeyspielklasse, siehe Serie B (Eishockey)
 die zweithöchste ecuadorianische Fußballspielklasse, siehe Serie B (Ecuador)
 Chevrolet Serie B

Série B bezeichnet:
 die zweithöchste brasilianische Fußballspielklasse, siehe Série B

Siehe auch:
 B-Serie (Begriffsklärung)
 Klasse B (Begriffsklärung)